Nutley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Nutley, Hampshire, England, Hampshire, 
 Nutley, East Sussex – en ort i East Sussex, England

USA 

 Nutley (ort i USA, New Jersey, Essex County, lat 40,82, long -74,16), <

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar